Федеральные выборы в Бундестаг ФРГ прошли 16 октября 1994 года. Альянс ХДС/ХСС во главе с Гельмутом Колем оставался самой крупной фракцией в парламенте, а Коль оставался канцлером. Этот избранный Бундестаг до 2017 года являлся самым многочисленным и насчитывал 672 члена.

Предвыборная кампания 
СДПГ позволила своим членам выдвинуть кандидата в канцлеры против Гельмута Коля. Рудольф Шарпинг, министр-президент Рейнланд-Пфальца, обыграл Герхарда Шрёдера и Хайдемари Вечорек-Цойль во внутренних выборах СДПГ.

Впервые партия «Зеленых», похоже, была готова на самом деле присоединиться к правительству в том случае, если большинство левых коалиций СДПГ—Зелёные имели большинство.

Результаты

Примечания 

Выборы в Германии
Выборы 1994 года
События 16 октября
Октябрь 1994 года
1994 год в Германии